Mauro Emanuel Icardi Rivero (n. 19 februarie 1993, Rosario, Santa Fe), este un fotbalist argentinian, joacă ca atacant și actuala lui echipă este Galatasaray, împrumutat pentru un sezon de la PSG.

Cluburi

Referințe 

Nașteri în 1993
Fotbaliști ai lui Internazionale Milano